Osoby o tym nazwisku:
 Børge Thorup – duński piłkarz
 Ejnar Thorup – duński wojskowy